Trent steht für:

 Trent (Vorname), männlicher Vorname
 River Trent, Fluss in Großbritannien
 ein britischer Postdampfer, siehe Trent-Affäre
 Rolls-Royce Trent, eine Triebwerkserie für Zivilflugzeuge
 Trent University in Peterborough, Ontario, Kanada

Orte:
 alter keltischer Name von Trient, Stadt in Italien
 Trent (Rügen), Gemeinde auf Rügen im Landkreis Vorpommern-Rügen
 Trent, Dorf der Gemeinde Lehmkuhlen im Kreis Plön in Schleswig-Holstein
 Trent (Noord-Brabant), Bauerschaft in der Gemeinde Maashorst, Niederlande
 Trent (Dorset), Ort in der Unitary Authority Dorset, England
 Trent (South Dakota), im Moody County
 Trent (Texas), im Taylor County

Trent ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse Trent (1905–1959), US-amerikanischer Jazzpianist
 Barbara Trent (* 1946), US-amerikanische Dokumentarfilmerin, Journalistin, Friedensaktivistin und Sozialarbeiterin 
 Buzzy Trent (1929–2006), US-amerikanischer Surfer
 Gary Trent (* 1974), US-amerikanischer Basketballspieler
 Gary Trent junior (* 1999), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jackie Trent (1940–2015), britische Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin
 Jonathon Trent (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Lawrence Trent (* 1986), englischer Schachspieler
 Michael Trent, Filmeditor
 Nathan Trent (* 1992), österreichischer Sänger
 Ron Trent (* 1973), US-amerikanischer DJ und Musikproduzent
 Tamien Trent (* 1982), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Trend
 Trennt